Ila, une ville située en Géorgie, aux États-Unis ;
 Ila, une zone de gouvernement local au Nigeria ;
 centre pénitentiaire d'Ila, à Bærum, Comté d'Akershus, banlieue d'Oslo, Norvège.

Ila peut aussi désigner :
 Ila, un peuple de Zambie ;
 Ila, le nom de la langue parlée par ce peuple ;
 Ila, l'épouse de Budha dans la mythologie hindou ;
 Ila (v.-2360/v.-2340), un roi d'Oumma.

ILA est un sigle qui peut désigner :
 Inscriptions latines d'Aquitaine, un recueil d’inscriptions latines, essentiellement lapidaires, trouvées dans la Gaule aquitaine ;
 Internationale Luftfahrtausstellung Berlin (en français, Salon aéronautique international de Berlin).

Voir aussi 
 Caol Ila, une distillerie écossaise
 Heliophorus ila une espèce de lépidoptère